Кальдес-де-Монбуй ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 38 км². Население — 17019 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
 Guia de la ciutat
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны